

Noms de personnes 
 Édouard de La Croix (v. 1630/40 - 1704), diplomate et orientaliste français.
 François Pétis de La Croix (1653 - 1713), orientaliste français.
 Roger La Croix (de son vrai nom Roger Lacroix) (1933 - 1984)), peintre et sculpteur belge.
 Tanja La Croix (née en 1982), DJ et mannequin suisse
 Thierry de La Croix (1952-), éditeur français.
 Antoine de La Croix, auteur dramatique français du .
 Jacques de La Croix (ca fin du XVI S.).
 Jacques de La Croix (1595-1660), théologien hollandais.
 Jacques de La Croix (1937-) dit Raphaël Toussaint, peintre français.

Également 

 Jean de La Croix de Chevrières (c. 1556-1619), homme politique français.
 Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (?-1727), prélat français.
 Jean-Denis-René de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1756-1824), homme politique et militaire français.
 Charles-Paul de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1759-1835), homme politique français.
 Charles Raymond de Saint-Vallier ou Charles Raymond de La Croix de Chevrières (1833 - 1886), ambassadeur et sénateur français.
 Jean de La Croix de Chevrières, (? - 1619) évêque français.
 Alphonse de La Croix de Chevrières, (? - 1637) évêque français.

 François Grudé, sieur de La Croix du Maine, (1552-1592), bibliographe français.

Divers 
 La Croix, une nouvelle de Stefan Zweig.
 La Croix, un quotidien catholique.
 La Croix est une marque commerciale de produits d'entretien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme